Сид Чари́сс (, настоящее имя Ту́ла Э́ллис Фи́нкли ();  года —  года) — американская балерина и актриса театра и кино. Танцевала в труппе Русский балет Монте-Карло, затем в начале 1940-х годов начала работать в кино. Снималась в фильмах-мюзиклах с такими партнёрами, как Фред Астер, Джин Келли, Дэн Дэйли и другими.

Биография 

Тула Эллис Финкли, известная как Сид Чарисс, родилась в городе Амарилло (Техас) в семье ювелира Эрнеста Финкли и его супруги Лилы, урождённой Норвуд. В возрасте восьми лет девочка начала заниматься балетом. Отец поощрял занятия дочери настолько, что установил в её комнате балетный станок и зеркало в полный рост. Вскоре семья переехала в Голливуд, где Сид начала учиться в Hollywood Professional School. С 12 лет в течение года она занималась в студии танцовщика Нико Чарисса в Лос-Анджелесе. Позднее среди её педагогов были Адольф Больм и Бронислава Нижинская. В  году поступила в труппу «Русский балет Монте-Карло» и начала гастролировать с ней по США. По традиции того времени выступала под «русскими» псевдонимами: сначала как Наташа Тулалис, затем как Фелия Сидорова и Мария Истомина.

В 1939 году Сид потеряла отца, из-за чего задержалась в США, тогда как вся труппа отплыла в Европу. В том же году в Европе она вышла замуж за Нико Чарисса. С началом войны вернулась в США. Оставив сцену, решила попробовать себя в Голливуде. В 1941 году под псевдонимом Лили Норвуд (Сид взяла девичье имя своей матери) она начала сниматься в кино — поначалу как танцовщица в эпизодах. В 1942 году она получила первую роль, указанную в титрах в фильме Something to Shout About, затем была роль балерины Галины Улановой в фильме «Миссия в Москву» (1943). В 1946 году студия MGM подписала с ней контракт. С этого момента начала сниматься как Сид Чарисс, добавив к фамилии мужа прозвище, данное ей в детстве братом, производное от «Сис» (сокр. от  — «сестра»). Первой ролью, где Сид начала говорить, стала Дебора Эндрюс в фильме «» (1946).

Настоящую популярность актрисе принёс фильм «Поющие под дождём» (1952), где она снялась в танцевальной сюите «Бродвейская мелодия» в качестве партнёрши Джина Келли. В том же году ноги Сид Чарисс были застрахованы на 5 миллионов долларов каждая (по данным Книги рекордов Гиннесса это была самая высокая страховая сумма тех лет). Тогда же руководство MGM решило сделать её партнёршей своей главной танцевальной звезды — Фреда Астера. В 1953 году они снялись вместе в фильме «Театральный фургон»: танцевальный эпизод «Танцуя в темноте» на музыку , поставленный Астером, стал одним из самых известных танцев в истории голливудского кино. Сам Астер остроумно назвал свою партнёршу «танцующим динамитом».

Позднее Чарисс снималась как с Астером, так и с Джином Келли. Время от времени она также получала роли «без танцев» («Девушка с вечеринки», 1958; «» и «Что-то должно случиться», 1962). В  году за роль комиссара Нины Ющенко, посланного советским министерством в Париж (романтическая комедия «Шёлковые чулочки», 1957) была номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле.

С закатом эры киномюзикла начала сниматься в детективах, придерживаясь амплуа элегантной и самодостаточной «роковой женщины». Став менее востребованной в Голливуде, начала выступать вместе со вторым мужем, Тони Мартином, который в 1963 году открыл собственный ночной клуб. Вместе с ним гастролировала за рубежом. Также играла в драматических постановках региональных трупп, однако дебютировала на Бродвее лишь в 1992 году, в возрасте 71 года, когда её пригласили присоединиться к обновлённому актёрскому составу мюзикла «», где она заменила . В интервью журналу People Чарисс призналась, что танцевать на Бродвее было целью, которую ей не удалось достигнуть — и это здорово наконец-то быть там.

Скончалась в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Похоронена на кладбище Хилсайд, Калвер-Сити.

Личная жизнь 

В 1939 году во время гастролей по Европе Сид Чарисс вышла замуж за своего педагога, владельца лос-анджелесской танцевальной студии Нико Чарисса. В 1941 году они появилась вместе в танцевальном эпизоде фильма Rumba Serenade. У них был общий ребёнок — сын Нико «Ники» Чарисс. В 1947 году пара развелась, после развода Сид оставила себе фамилию мужа.

В 1948 году актриса вновь вышла замуж — за голливудского певца и актёра португало-еврейского происхождения Тони Мартина. Брак продержался 60 лет, вплоть до смерти актрисы в 2008 году, и оказался счастливым. От Тони Сид родила Тони Мартина-младшего. Тони-старший также усыновил сына Сид от первого брака. В 1976 году супруги издали совместную автобиографию The Two of Us.

Фильмография

Театр 
 Русский балет Монте-Карло
 «Блудный сын» Прокофьева в постановке Давида Лишина
 «Спящая красавица» Чайковского
 На Бродвее
  — прима-балерина Елизавета Грушинская, «», мюзикл 1989 года (попеременно с Зиной Бетьюн)

Награды 

 2006 — Национальная медаль США в области искусств
 2006 — Gypsy Lifetime Achievement Award Общества профессиональных танцовщиков (Professional Dancers Society).

Библиография 
 1976 — The Two of Us, автобиография, написанная совместно с Тони Мартином

Примечания

Ссылки 

Артисты Русского балета Монте-Карло
Мемуаристы США
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Похороненные на кладбище Хилсайд
Киноактрисы США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств